Юденбург (нем. Judenburg)

Топонимы 
 Юденбург — городская община (нем. Stadtgemeinde) и город (нем. Stadt) в Австрии, в федеральной земле Штирия
 Юденбург — судебный округ в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь)
 Юденбург — бывший политический округ в Австрии, в федеральной земле Штирия

Ссылки